Platydasys är ett släkte av bukhårsdjur som först beskrevs av Adolf Remane 1927 non Butler,1892 (Lepidoptera.  Platydasys ingår i familjen Thaumastodermatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bukhårsdjur
Platydasys